Хинтерцартен (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Брайсгау — Верхний Шварцвальд. Население составляет 2627 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,37 км². Официальный код — 08 3 15 052.

В коммуне находится комплекс трамплинов, место проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Фотографии

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга